En Linares (Cantabria) existieron tres torres medievales defensivas:

 La torre del Pontón, que se conserva íntegra.
 La torre de Piedrahíta, de la que se conservan algunos restos de paramentos.
 La torre de Berdeja, de la que solo quedan los cimientos.